Racette ist der Familienname der folgenden Personen:

 Francine Racette (* 1947), kanadische Schauspielerin
 Geneviève Racette (* 1990), kanadische Singer-Songwriterin 
 Patricia Racette (* 1965), US-amerikanische Sopranistin 
 Sherry Farrell Racette (* 1952), kanadische Autorin und Künstlerin